Aguas Buenas (gemeente), een gemeente op Puerto Rico
Aguas Buenas (plaats), een plaats op Puerto Rico in de gelijknamige gemeente